Каза́чий переу́лок — название улиц в различных населённых пунктах России и Украины.

Россия 
 Казачий переулок — улица в Екатеринбурге.
 В Москве:
 1-й Казачий переулок.
 2-й Казачий переулок.
 В Санкт-Петербурге:
 Большой Казачий переулок.
 Малый Казачий переулок.

Украина 
 Казачий переулок — улица в Кропивницком.

См. также 
 Казачья улица
 Казачий мост